Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 96 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 14 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA